Karl von Schleswig-Holstein ist der Name folgender Personen: